Ре́велев — русская фамилия.

 Ревелев, Валентин Васильевич (род. 1916) — дирижёр и кларнетист, Заслуженный артист РСФСР.
 Ревелев, Василий Александрович (1892—1974) — валторнист и музыкальный педагог, Заслуженный работник культуры РСФСР.